Перипл Понта Евксинского («Объезд Чёрного моря») — греческое географическое сочинение, или перипл. Его автор Флавий Арриан, легат императора Адриана, управлявший Каппадокией, совершил плавание по Чёрному морю в первой половине 130-х годов (возможно, в 134 году) и описал его в книге, оформленной как письмо императору.

Сочинение известно в единственной Палатинской рукописи X века. Можно предполагать, что оно сохранилось не полностью, ибо Прокопий и Лев Диакон ссылаются на утраченные части труда Арриана.

Приводятся названия городов, поселений и иных пунктов на побережье и расстояния в стадиях между ними. Предполагается, что стадий Арриана равен 157 м.

Описание плавания самого Арриана начинается с Трапезунта (ныне Трабзон) и доходит до Себастополиса (ранее Диоскуриада, ныне Сухуми) (§ 4-16). Вторая часть содержит описание южного побережья моря от Византия до Трапезунта (§ 17-24) Третья часть перипла (§ 27-37), составленная по литературным источникам, описывает плавание от Себастополиса до Византия (то есть северо-восточное, северное и западное побережье моря).

Уже в первой фразе упомянуто имя Ксенофонта, литературный стиль которого служил ориентиром для Арриана. По ходу изложения он ссылается на ряд писателей: Ксенофонта (§ 1, 15, 17, 19, 21, 23), Гомера (§ 5, 10, 34), Геродота (§ 22, 27), Эсхила (§ 29), но собственно географические источники труда не называет. Однако несомненно, что Арриан использовал более ранние периплы, в ряде случаев утратившие актуальность к его времени.

Арриан излагает ряд мифов: «следы» мифа об аргонавтах: могила Апсирта (§ 7), якорь корабля Арго (§ 11), вершина, к которой был прикован Прометей (§ 16). Подробен рассказ об острове Левка (ныне Змеиный), где находилось святилище Ахилла (§ 32-34). Он упоминает статую богини со львами (отождествляемой с Реей, то есть Кибелой), которая находилась у устья Фасиса (§ 11), описывает храм Зевса Урия (§ 17).

Приводятся некоторые военные детали: гавань Трапезунта (§ 1), отряд в гавани Гисса (§ 4), крепость на Фасисе (§ 12); сведения о народах Восточного Причерноморья и имена их правителей (§ 15, 27). Также описывается буря на море (§ 5) и свойства воды Фасиса (§ 10).

О. Д. Лордкипанидзе называет сочинение Арриана «важнейшим источником для римского периода истории Колхиды». Часть имени и титула Арриана сохранилась в найденном в 1896 г. в Сухуме фрагменте посвятительной надписи.

Географические объекты, упомянутые в перипле 
Географические объекты указаны по порядку маршрута плавания против часовой стрелки (от Сухума до Анапы).

Примечания

Литература 
Переводы
 Французский перевод по изданию 1860 года
 В серии «Collection Budé» (текст и французский перевод): Arrien. Périple du Pont-Euxin. Texte établi et traduit par A. Silberman. 2e tirage 2002. XLVII, 96 p. ISBN 978-2-251-00446-4
 Арриана Перипл Понта Евксинского. / Пер. А. Фабра. Одесса. 1836. 49 стр.
 Объезд Эвксинского Понта. / Пер. П. И. Прозорова. // Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, сост. В. В. Латышева. // Вестник древней истории. 1948. № 1. Стр. 265—275. (Стр. 391—401 по сквозной нумерации собрания Латышева). В переводе сделаны некоторые сокращения.

Исследования
 Агбунов М. В. Античная лоция Чёрного моря / Отв. редакторы: д-р истор. наук И. Т. Кругликова, д-р географ. наук Н. А. Хотинский. — М., Наука, 1987. — 160 с. — 64.000 экз. (Серия: Страны и народы). (в примечаниях: Агбунов 1987)
 Агбунов М. В. Античная география Северного Причерноморья. — М., Наука, 1992. — 240 с. — 10.000 экз. (Страницы истории нашей Родины) — ISBN 5-02-005860-2.
 Перевалов С. М. «Перипл Понта Евксинского» Флавия Арриана: новаторство в традиционном жанре // Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его источник: восприятие, отношение, интерпретация. XXI Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 14-17 апреля 2009 г. Мат. конф. М., 2009. С. 254—259. https://www.academia.edu/7783103/_._._X_I_.-_._._._._14-17_2009_._._._._2009._._254-259

Периплы
Книги II века